Jussieu är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Adrien de Jussieu
 Antoine de Jussieu
 Antoine Laurent de Jussieu
 Bernard de Jussieu
 Christophe Alexis Adrien de Jussieu
 Joseph de Jussieu
 Laurent Pierre de Jussieu

Franska efternamn